Termín Ring Ring může znamenat:

 Ring Ring (album), debutové hudební album sestavy Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid, kteří  později vytvořili název skupiny ABBA
 Ring Ring (píseň), skladba sestavy Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid 
 Ring Ring píseň od zpěváka a skladatele Mika, která je bonusem na jeho debutovém albu Life in Cartoon Motion
 Ring Ring, LLC, firma